995 steht für:
 das Jahr 995
 Bundesautobahn 995, deutsche Autobahn
 U 995, deutsches U-Boot

Siehe auch: